Sven-Olov Gunnarsson (Karlstad, 25 de marzo de 1935 - 12 de marzo de 2003) fue un piloto sueco de motociclismo, que compitió regularmente en el Campeonato del Mundo de Motociclismo entre 1960 y 1965 en una primera etapa y del 1971 hasta 1974 en una segunda. Su mejor años fue en 1962 en la que acabó el undécimo en la clasificación general de 350c.c. Además consiguió subir al podio en dos ocasionesː segundo en el Gran Premio de Finlandia de 1962 de 500 c.c. y tercero en el Gran Premio de Finlandia de 1963 de 350 c.c.

Resultados en el Campeonato del Mundo 
Sistema de puntuación desde 1950 hasta 1968:

(Carreras en negrita indica pole position; carreras en cursiva indica vuelta rápida)

Referencias 

Pilotos de motociclismo de Suecia
Pilotos de Norton
Pilotos de Yamaha
Pilotos de Kawasaki
Pilotos de 500 c.c.